Кэролайн Доулхайд (; родилась 5 сентября 1998 года в Хинсдейле, штат Иллинойс, США) — американская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде; финалистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2015, Открытый чемпионат США-2016).

Общая информация 
Кэролайн в теннисе с пяти лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

На Открытом чемпионате США проиграла в первом раунде китаянке Цян Ван в двух сетах.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (9)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США